2 miejscowości w Polsce:
 Przerycie – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Przerycie – przysiółek wsi Rudy w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kuźnia Raciborska